Конрад Холт (; 9 июля 1993, Уичито) — американский шахматист, гроссмейстер (2012).

Ссылки 

Шахматисты США